

Geografia 
 Brasile
 Tenório – comune nello Stato del Paraíba

Persone 
 Brayan Angulo Tenorio – calciatore ecuadoriano, attaccante
 Cayo Tenório – calciatore brasiliano, difensore
 Otilino Tenorio – calciatore ecuadoriano, attaccante

Pagine correlate 
 Don Juan Tenorio